Председатель может означать:
 Председатель — лицо, руководящее заседанием, собранием, общественной организацией (политической партией); в сочетании с названием правительства — официальное наименование главы правительства в некоторых странах. Кроме того, руководитель государственного органа.
 «Председатель» — советский художественный фильм 1964 года, снятый режиссёром Алексеем Салтыковым.

См. также 
Страницы, начинающиеся со слова Председатель; а также:
 Председатель Правительства Российской Федерации
 Председатель Верховной Рады Украины
 Председатель Китайской Народной Республики
 Председатель правительства Испании
 Председатель Президиума Верховного Совета СССР
 Председатель совета директоров
 Председатель Совета министров Италии
 Председатель Совета Министров СССР

Примечания